zeer algemene term voor een object (ding)
 zaak (recht), juridisch
 goederen en zaken
 zaak (Nederlands recht)
 zaak (Belgisch recht)
 synoniem voor bedrijf
 eenmanszaak
 winkel (zaak)
 rechtszaak